NAC Breda speelde in het seizoen 2004/05 in de Eredivisie. NAC eindigde de competitie op een vijftiende plaats.

Selectie

Transfers

Inkomende transfers

Uitgaande transfers

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Wedstrijden

NAC Breda naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2004/05